Ekström är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Ekström 10 133

Tillsammans med 3 personer som skriver sitt namn på andra sätt blir detta 10 136 personer, vilket ger namnet plats nummer 79 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.
De adliga ätterna af Ekström och Ekströmer stammar från personer med efternamnet Ekström.

Personer med efternamnet Ekström

A 
Alfred Ekström (1873–1947), elektroingenjör och affärsman
Allan Ekström (1927–2017), hovrättsråd och politiker
Alvar Ekström (1901–1986), ingenjör
Anders Ekström, flera personer
Anders Ekström (idéhistoriker) (född 1965), professor
Anders Ekström (seglare) (född 1981), seglare
Andreas Ekström (född 1975), journalist och författare
Anita Ekström (1943–2022), skådespelare
Anna Ekström, flera personer
Anna Ekström (född 1959), statsråd, socialdemokrat
Anna Ekström (konstnär) (1859–1949), konstnär
 Anna Ekström (präst) (född 1982), präst och liberal politiker
 Anne-Marie Ekström (född 1947), politiker, folkpartist
 Arthur Ekström, flera personer
 Arthur Ekström (militär) (1860–1924), sjömilitär
 Arthur Ekström (författare) (1899–1991), finländsk författare

B 
 Bengt Ekströmm flera personer
 Bengt Ekström (konstnär) (1910–1994), konservator, konstsamlare och konstnär
 Bengt Ekström (militär) (1931–2009), militär
 Bernhard Ekström (1890–1956), lantbrukare och politiker
 Bert Ekström (1930–2011), ämbetsman
 Bertil Ekström (1919–1951), maskiningenjör och polarfarare

C
Carl Ekström (1818–1903), ämbetsman och politiker
Carl Mauritz Ekström (1848–1910), kronolänsman och politiker
 Carl Otto Ekström (1836–1886), författare, tidningsman och målare
Carl Ulric Ekström (1781–1858), präst och naturforskare
 Chenia Ekström (1915–1985), konstnär

D
Daniel Ekström (1711–1755), matematisk instrumentmakare

E
Erik Ekström (1874–1957), militär

F
Folke Ekström (född 1906), schackspelare
Fredrik af Ekström (1852–1915), porträttmålare och militär
Fredrik August Ekström (1819–1901) folkskollärare, organist och kompositör
Fredrik August Ekström (läkare) (1816–1901), läkare
Fritz Walter Ekström (1871–1920), finländsk jurist

G
Gabriella Ekström (född 1979), författare och sportreporter
 Gunnar Ekström, flera personer
 Gunnar Ekström (geolog) (1891–1961)
Gunnar Ekström (präst) (1859–1950)
Gunnar Ekström (numismatiker) (1883–1969)
 Gunnar Ekström (skådespelare) (1913–1996), skådespelare
 Gustaf Ekström (1907–1995), kemist och Waffen-SS-frivillig
 Gustaf Ekström (konstnär) (1897–1958), reklamtecknare och målare
Gösta Ekström (1882–1949), uppfinnare och ingenjör

H
Hans Ekström (född 1958), politiker
Hans Birger Ekström (född 1953). kanslichef och politiker
Hjalmar Ekström (1885–1962), diakon, skomakare och mystiker
Hugo Ekström (1852–1927), militär.

I
Inger Ekström (född 1943), skådespelare

J
Jan Ekström (1923–2013), författare och reklamman
 Jan Ekström (fotbollsspelare) (född 1937)
Jennie Ekström (född 1991), simmare med funktionsnedsättning
Johanna Ekström (1970–2022), författare och konstnär
John Ekström (1858–1924), teckningslärare
John-Erik Ekström (1901–1942), ingenjör
Johnny Ekström (född 1965), fotbollsspelare

K
Karin Ekström (född 1939), skådespelare
 Karl af Ekström (1850–1925), bergsingenjör och disponent
 Karl Ekström (1836–1886), journalist

L
Lennart Ekström (1923–1970), manusförfattare och sångtextförfattare
 Lyra Ekström Lindbäck (född 1990), författare

M
Magnus Ekström (1834–1904), godsägare och politiker
Margareta Ekström (1930–2021), författare, översättare och litteraturkritiker
 Marika af Ekström (1883–1968), konstnär
Martin Ekström (1887–1954), officer och nazistisk politiker
Martin Ekström (fotbollsspelare) (född 1980)
Mattias Ekström (född 1978), racerförare
Matz Ekström (född 1964), musiker
Monika Ekström (född 1961), politiker
Märta Ekström (1899–1952), skådespelare och sångerska

N 
Niclas Ekström (född 1967), manusförfattare

P
Per Ekström (1844–1935), konstnär
Per Olof Ekström (1926–1981), författare, lantbrukare och journalist
Peter Ekström (född 1954), konstnär och journalist
Philip Ekström, musiker och producent
Pär Ekström (född ca 1968), fotbollsspelare

R
 Ragnar Ekström, flera personer
 Ragnar Ekström (politiker) (1905–1986), lantbrukare och politiker
 Ragnar Ekström (präst i Lunds stift) (1910–1973)
 Ragnar Ekström (präst i Strängnäs stift) (1909–2003)

S
 Saara Ekström (född 1965), finländsk konstnär
 Saga Ekström (1902–1997), konstnär
Sven Ekström (1912–2000), kommunalkamrer och politiker
Sören Ekström (född 1943), ämbetsman och journalist

T
Thea Ekström (1920–1988), konstnär
Tomas Ekström (född 1969), poet

U
Ulla Ekström von Essen (född 1959), idéhistoriker

Y
Yngve Ekström (1913–1988), möbelformgivare, arkitekt, träsnidare, skulptör
 Yngve Ekström (präst) (1904–1984)

Å
 Åsa Ekström (född 1983), serieskapare och illustratör

Släkter med namnet Ekström
Namnet bärs av talrika svenska släkter, där Svenskt biografiskt lexikon 1950 bl.a. nämner följande:

 Ekström, Dalslandssläkten, en gren adlad Ekströmer. Se detta namn.

Ekström, Gästrikesläkten
Gösta Ekström (1882–1949), uppfinnare och ingenjör

Ekström från Härad
Daniel Ekström (1711–1755), matematisk instrumentmakare
 Ekström, Lidköpingssläkten
Carl Ekström (1818–1903), ämbetsman och politiker
 Ekström, Smålandssläkten, adlad af Ekström
Fredrik af Ekström (1852–1915), porträttmålare och militär
Ekström. Sörmlandssläkten
Carl Ulric Ekström (1781–1858), präst och naturforskare
Ekström, Värmlandssälkten
Fritz Walter Ekström (1871–1920), finlandssvensk jurist
 Jully Ramsay, född Ekström (1865–1919), finlandssvensk genealog
 Ekström, Västmanland-Dalasläkten
Fredrik August Ekström (1819–1901) folkskollärare, organist och kompositör
 Ekström, Ölandssläkten
Per Ekström (1844–1935), konstnär

Källor

Se även
 Ekströms, varumärke i livsmedelsbranschen
 Ekströms shelfis, område i Antarktis

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn
Svenska släkter